El término Rayong puede hacer referencia a:

Rayong, provincia de Tailandia.
Rayong, localidad tailandesa, capital de la provincia homónima.